

Тодоровці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Велико-Тирново.
 Тодоровці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.